Шава:

 Шава — село в Цумадинском районе Дагестана (на территории Бабаюртовского района).
 Шава — село в Кстовском районе Нижегородской области.
 Шава — река в Нижегородской области.
 Шоа (Шова) — историческая провинция Эфиопии.

См. также 
 Шавва